Селихово — топоним в России.

Московская область 
 Селихово — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Орловская область 
 Селихово — деревня в Болховском районе.
 Селихово — село в Знаменском районе.
 Селихово — деревня в Орловском районе.
 Селихово — деревня в Урицком районе.
 Селихово — остановочный пункт в Урицком районе.

Тверская область 
 Селихово — деревня в Кашинском районе.
 Селихово — село в Конаковском районе.
 Селихово — деревня в Клоковском сельском поселении Торжокского района.
 Селихово — деревня в Масловсом сельском поселении Торжокского района.

См. также 
 Селихов
 Селиховкин